Гросмюнстер () — одна из трех важнейших церквей Цюриха, наряду с собором Фраумюнстер и церковью святого Петра. Этот реформатский храм выполнен в романском стиле, что играло значительную роль в истории протестантской реформации. Центральная часть собора около набережной реки Лиммат была построена на месте церкви Каролингов. Начало строительства собора датировано 1090 годом, церковь начали использовать только около 1220 года.

Гросмюнстер представлял собой мужской монастырь, конкурируя с аббатством Фраумюнстер по другую сторону реки Лиммат на протяжении Средних веков. По легенде, собор Гросмюнстер был основан Карлом Великим, чей конь упал на колени над могилой Феликса и Регулы, святых покровителей Цюриха. Легенда помогла поддержать претензии на старшинство перед собором Фраумюнстер, который был основан внуком Карла Великого — Людовиком Немецким. Недавние археологические находки подтвердили наличие римских захоронений в основании собора.

Галерея

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Гросмюнстер, Цюрих
 План Старого города Цюриха с изображением исторических шпилей церкви
 Панорама Цюриха, снятая зимой 2004 года с верхотуры Гросмюнстера

Храмы Цюриха
Реформатские церкви
Романская архитектура